Drugi naziv za formalni jezik u teoretskom računarstvu
 Umjetni jezik (jezikoslovlje), u jezikoslovlju, kao umjetno stvoren prirodni jezik